Shreve se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Benjamin Shreve
 Forrest Shreve